Målilla kan syfta på:

 Målilla – en tätort i Hultsfreds kommun i Kalmar län
 Målilla socken – en socken i Småland
 Målilla landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1968
 Målilla med Gårdveda församling – en territoriell församling i Linköpings stift 1830–
 Målilla församling – en tidigare församling Linköpings stift –1830
 Målilla-Gårdveda kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Målilla-Gårdveda distrikt – ett distrikt i Hultsfreds kommun och Kalmar län 2016–
 Målilla station – en tidigare järnvägsstation
 Målilla GoIF – idrottsförening i Sverige
 Målilla Motorstadion – motorsportanläggning i Sverige
 Målilla sanatorium – ett tidigare lungtuberkulossjukhus strax väster om Målilla